Вільамбре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Ам'єна, 18 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 92 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 259,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільамбре на сайті французького Національного інституту географії
 Вільамбре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільамбре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільамбре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільамбре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза